

Дани сећања 

770-е пне.